Sahaliyania — род травоядных орнитоподовых динозавров семейства гадрозаврид из верхнего мела Азии. Типовой и единственный вид Sahaliyania elunchunorum назван и описан бельгийским палеонтологом Паскалем Годфруа и коллегами в 2008 году. Родовое имя образовано от маньчжурского «Sahaliyan», что означает «чёрный» и отсылает к маньчжурскому названию реки Амур — «Sahaliyan Ula». Видовое имя ссылается на название малочисленного народа орочоны, проживающего на севере Китая в районе города Улага, где были обнаружены остатки динозавра.

История исследования 

Несколько сотен разрозненных костей было обнаружено в большом карьере у города Улага, провинция Хэйлунцзян, Китай, датированных маастрихтом, около 70—66 млн лет назад, формация Yuliangze. Более 80 % костей принадлежат ламбеозавриновому гадрозавру, названному палеонтологами Sahaliyania. Голотип GMH W453 состоит из частичного черепа (мозговая коробка). Помимо этого обнаружены многочисленные отдельные экземпляры костей, ассоциированные с Sahaliyania: скуловые, челюстные, квадратные, зубные кости, лопатки, грудины, плечевые, подвздошные, седалищные и лобковые кости.

Описание 
Sahaliyania диагностируется по следующим признакам: парокципитальные отростки длинные, очень тонкие, со слегка выпуклой дорсальной границей и вогнутой вентральной; латеральные углубления на дорсальной поверхности лобной кости лучше развиты, чем у других ламбеозаврин и не соединены со срединным возвышением кости; квадратно-скуловая выемка квадратной кости смещена вентрально; середина выемки расположена значительно ниже середины высоты квадратной кости; предлобковая пластина всегда более расширена дорсально, чем вентрально.

От харонозавра, олоротитана, паразавролофа и коритозавра Sahaliyania отличается значительным вентральным смещением ростральной части зубной кости, которая образует угол около 30 градусов к оси каудальной части кости; Sahaliyania отличается от амурозавра симметричным крыловидным отростком базисфеноида, более широкими, чем длинными лобными костями и хорошо развитым выступом челюстной кости; от харонозавра и паразавролофа отличается короткой ростральной платформой лобной кости; от олоротитана отличается закруглённым ростральным отростком скуловой кости, ровным вентральным краем челюстной кости и удлинённым предвертлужным отростком подвздошной кости (отношение длины подвздошной кости к длине предвертлужного отростка = 2,1); от цинтаозавра отличается наличием ростральной платформы на лобной кости, а также тем, что срединная ветвь чешуйчатой кости расположена ниже парокципитального отростка.

Систематика 
Для выяснения филогенетического положения Sahaliyania было использовано 56 краниальных, зубных и посткраниальных признаков для 21 таксона. В качестве внешней группы выбран негадрозавридовый гадрозавроид Bactrosaurus johnsoni. Было получено 7 самых экономных деревьев, на основе которых было построено дерево строгого консенсуса:

Sahaliyania может считаться продвинутым ламбеозаврином. Динозавр образует монофилетическую группу с кладами коритозавра и паразавролофа. Эта группа характеризуется следующими однозначными признаками: укороченная лобная кость с отношением «её длины к максимальной ширине» меньше 0,6 и 42—45 зубов в ряду на зубной кости. Тем не менее, положение Sahaliyania в этой группе не может быть твёрдо установлено. Для более точного определения филогенетического положения динозавра требуется обнаружение более полных образцов с наличием надчерепного гребня.

Многочисленны другие филогенетические исследования, в частности, Prieto-Márquez 2010ab, Xing и др., 2012, показывают, что Sahaliyania образует кладу с амурозавром. Кладограмма на основе исследования Xing и др., 2012:

Примечания 

Ламбеозаврины
Монотипические роды архозавров
Динозавры мелового периода
Динозавры Азии
Фоссилии, описанные в 2008 году